Забарино — название населённых пунктов на Украине:

 Забарино — село в Зачепиловском районе Харьковской области.
 Забарино — село в Голопристанском районе Херсонской области.